A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que cobria todo o território do Espírito Santo e grande parte da costa do Brasil. A Mata Atlântica da Costa do Descobrimento (que inclui Bahia e Espírito Santo) foi considerada Patrimônio Natural Mundial pela Unesco em 1999.

Cobertura 
A história da Mata Atlântica tem seu início há 50 milhões de anos, quando o continente sul-americano já era uma massa de terra isolada e suas formas de vida passaram a evoluir localmente, sem transtornos geológicos adicionais. Essa vegetação só foi afetada por humanos cerca de 12 mil anos atrás, de acordo com os achados arqueológicos de Lagoa Santa, Minas Gerais.

No Espírito Santo, ela aparece de diversas formas, incluindo: 

 Restinga, uma vegetação litorânea
 Manguezal, que funciona de berçário para diversas espécies
 Floresta Estacional Semidecidual
 Mata dos Tabuleiros
 Entre outras

Degradação 
Os povos indígenas em geral viviam de forma integrada ao ambiente e a degradação da Mata Atlântica só iniciou em grande escala após a chegada dos portugueses no Brasil. A exploração inicial foi do pau-brasil, que era utilizado para produzir corante vermelho e também para a construção de navios. O pau-brasil foi tão explorado que hoje encontra-se ameaçado de extinção. 

Com o desenvolvimento da colonização e, posteriormente com a industrialização que veio no período republicano, esse processo de degradação aumentou drasticamente. um dos principais motivos foi a cultura cafeeira que se iniciou no século XIX, que levou a uma derrubada sistemática das matas nativas. Já na segunda metade do século XX, os grandes projetos industriais da ditadura militar vão levar à expansão do polo industrial no estado, levando inclusive a diversos problemas de cunho socioambiental, destruindo ecossistemas e degradando os recursos naturais. Hoje, apenas 12,4% da cobertura vegetal original restam no Espírito Santo.

Dia Nacional 
Um Decreto Federal de 1999 estabeleceu o dia 27 de maio como o Dia Nacional da Mata Atlântica. O dia busca destacar a importância de preservar a biodiversidade da floresta, que passou por séculos de destruição.

A data foi escolhida por causa da Carta de São Vicente, escrita em 1560 pelo padre jesuíta José de Anchieta, e que é considerada a primeira descrição escrita da Mata Atlântica. Anchieta viveu no Espírito Santo por diversos anos, tendo conhecido de perto a fauna e flora do Espírito Santo. Ele também viajou por grande parte da costa brasileira, tendo participado de eventos importantes no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Unidades de Conservação 
O Espírito Santo tem hoje 17 Unidades de Conservação, divididas entre Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Essas unidades incluem principalmente Parques Estaduais e Áreas de Proteção Ambiental e tem como objetivo proteger e preservar áreas de grande beleza cênica e relevância ecológica.

Unidades de Proteção Integral 
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo de preservar a natureza. Nelas, os recursos naturais podem ser utilizados apenas indiretamente, sem retirada direta, para atividades como: educação ambiental, ecoturismo e pesquisa científica. As Unidades são:

 Parque Estadual Cachoeira da Fumaça
 Parque Estadual Forno Grande
 Monumento Natural o Frade e a Freira
 Parque Estadual de Itaúnas
 Parque estadual Mata das Flores
 Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
 Parque Estadual Pedra Azul
 Monumento Natural Serra das Torres
 Reserva Biológica Duas Bocas

Unidades de Uso Sustentável 
Essas unidades buscam unir a conservação da natureza com o uso sustentável de seus recursos. São locais em que as pessoas buscam viver de forma harmônica com o meio ambiente. As Unidades são:

 Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra
 Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra
 Área de Proteção Ambiental de Goiapaba-Açú
 Área de Proteção Ambiental Lagoa de Guanandy
 Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante
 Área de Proteção Ambiental Praia Mole
 Área de Relevante Interesse Ecológico Morro da Vargem
 Área de Proteção Ambiental de Setiba

Referências 

Espírito Santo (estado)
Mata Atlântica
Patrimônio Mundial da UNESCO